Cobitioidea — надродина коропоподібних (Cypriniformes) класу променепері (Actinopterygii).

Класифікація 
Надродина містить 10 родин.

 Родина Баліторові (Balitoridae)
 Родина Barbuccidae
 Родина Botiidae
 Родина Чукучанові (Catostomidae)
 Родина В'юнові (Cobitidae)
 Родина Ellopostomatidae
 Родина Gyrinocheilidae
 Родина Nemacheilidae
 Родина Serpenticobitidae
 Родина Vaillantellidae

Примітки 

Надродини риб
Коропоподібні